Sérgio Luiz Pereira (nascido em 15 de julho de 1960 no Município de Além Paraíba no Estado de Minas Gerais Brasil), conhecido profissionalmente como Sergio Kato é um ator brasileiro-americano de artes marciais.

Quando criança, Sergio Kato praticou vários esportes, pois a pratica esportiva sempre foi uma de suas paixões na idade.
Sergio é irmão do ex-futebolista, ex-treinador de futebol e que atualmente  administra o SER - Santo Ângelo. Associação Esportiva e Recreativa Santo Ângelo. Mazarópi .

Em (1974), o ator se matriculou no Teatro do Estado do Rio de Janeiro, em "O Tablado", no Jardim Botânico e iniciou a aprendizagem da performance teatral com Maria Clara Machado onde Kato encontra professores especializados em: Ballet Clássico, Ballet Contemporâneo, Jazz, Sapateado, Hip Hop, Dança Moderna. Escola de dança de Jhonny Franklin, em Copacabana, na Zona Sul. Estudou e trabalhou no Rio, onde ganhou notoriedade atuando, dançando e cantando nos espetáculos do Scala Rio no Leblon ao lado do Grande Otelo.  O Ballet foi sua segunda arte. Kato explica que o balé também é um dos exercícios mais difíceis e,
se você pode sobreviver a um treino de balé, pode sobreviver a um treino em qualquer outro esporte. Posteriormente, iniciou o Jiu-Jitsu com o mestre Helio Gracie em Barata Ribeiro no Brasil.Ainda jovem, em 1981 serviu a Força Aérea Brasileira, Kato envia uma carta de demissão ao Capitão Neymar, pois seu coração sempre foi de seguir a carreira de ator.Em 1985 se muda para os Estados Unidos. Depois de estudar inglês na California High School, estudou na Universidade da Califórnia em Los Angeles,
onde recebeu o diploma da Escola de Teatro, Cinema e Televisão, (UCLA School of Theater, Film and Television).Sergio Kato assinou contrato com uma agência de modelos em Nova York. Foram boas campanhas aparecendo em comerciais como modelo do  Ralph Lauren, Georgio Armani, Dolce & Gabbana e Timex. Tendo uma curta trajetória de sucesso como modelo em Paris Fashion Week, Japão e Milão. Apareceu em anúncios de Calvin Klein e Dylan Bruno.Kato foi criado em uma família católica relativamente conservadora desde criança. Em 1999, o televangelista israelense Benny Hinn
convidou o ator para uma entrevista com o Benny Ministries na Califórnia, Kato foi apresentado para aceitar Jesus Cristo, e o ato de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador lhe garantirá de imediato a salvação,  "Nascer de Novo" . A verdade é que o ator nunca conseguiu compartilhar sua mensagem, então aqui está. Foi a MELHOR parte de sua vida, pois ele encontrou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Carreira Em 1976 após ter sido selecionado para um comercial do Guaraná Antartica como Garoto propaganda Sérgio Luiz Pereira 
da início a sua carreira de ator impulsionando também a sua carreira de modelo. Em 1978 Sérgio interpreta um episódio na novela Dancin 'Days  produzida e transmitida pela Rede Globo de Televisão. Em 1979 Sergio é convidado pelo proprietário do circo Franz Czeisler, conhecido por Tihany, para fazer parte dos artistas de elenco internacionais do Círcus. Sérgio assina um contrato de um ano como Ringmaster do Circo Tihany. Em 1980 Sérgio participa do filme, O Convite ao Prazer com o personagem Castilho. Em 1981 Sérgio participa da temporada Viva o Gordo, com o personagem: Serginho, programa da série de comédia da Rede Globo de Televisão. Em 1983 Sérgio Atua no filme The Day After com o personagem Detective, dirigido por Nicholas Meyer,  

Em 1984 Sérgio Atua em Os Trapalhões e o Mágico de Oróz filme brasileiro, do gênero comédia infantil, dirigido por Victor Lustosa e Dedé Santana. Em 1985 Sergio participa de algumas campanhas como modelo em uma agência de modelos em Nova York aparecendo em alguns comerciais realizados com Ralph Lauren, Georgio Armani, Dolce & Gabbana e Timex. Sérgio também apareceu em anúncios de Calvin Klein e Dylan Bruno e na Paris Fashion Week, Japão e Milão. Ainda em 1985 Sérgio atua Kiss of the Spider Woman dirigido pelo cineasta argentino naturalizado brasileiro Héctor Babenco e adaptado por Leonard Schrader. 

Em 1986 Sérgio atua na série Miami Vice com o personagem Nelson Oramus. Em 1989 Sérgio atua em Brenda Starr com o personagem José. Em 1991 Sérgio atua em One Life to Live, uma novela estadunidense, com o personagem Tom. 
Em 1993 Sérgio atua em Seinfeld que é uma sitcom exibida por nove temporadas. Também em 1993 Sérgio atua em A Different World com personagem de  si mesmo. Em mais um trabalho paralelo em 1993 Sérgio atua em Only the Strong com personagem Silverio's Bodyguard 1. Em 1994 Sérgio atua em Você Decide com o personagem Pedro. Em 1997 Sérgio atua em A Indomada com o personagem Arnold. 

Ainda em 1997 Sérgio atua em Austin Powers como guarda de segurança e também uma participação como dançarino (Cameo) . Em 1999 Sérgio atua em The West Wing com o personagem D.C. Cop. Em 2001 Sérgio atua em Casseta & Planeta Urgente com o personagem Paulinho. Também 2001 Sérgio atua em Flying Virus com o personagem Soldier. 

Em 2002 Sérgio atua em Wildfire 7: The Inferno com o personagem Dan. Em 2003 Sérgio atua em Power Play Com o Personagem Soldier. No período de 2007 á 2008 Sérgio atua em Tim and Eric Awesome Show, Great Job! - Himself. Em 2008 Sérgio atua em Faça Sua História com o personagem Nelso. Ainda em 2008 Sérgio atua em Breaking Bad com o personagem DEA Agent Tom. Em 2009 Sérgio atua em Angel and the Bad Man com o personagem Gunman 4. Em 2010 Sérgio atua em Tyranny com o personagem Wallace. Em 2010 Sérgio atua em As Cariocas com o personagem Richard. Ainda em 2010 Sérgio atua em Law & Order: LA com o personagem Officer Toni. Em mais um trabalho paralelo em 2010 Sérgio atua em Federal com o personagem Luis. Em 2012 Sérgio atua em As Brasileiras com o personagem Rico Sini. Em 2013 Sérgio atua em Chinese Puzzle com o personagem Le deuxième fuyard. Em 2014 Sérgio atua em Complete Works com o personagem Armanni. Ainda em 2014 Sérgio atua em Dawn of the Planet of the Apes com o personagem Colony Survivor. Também em 2014 Sérgio atua em Big Stone Gap com o personagem Steve. Em 2015 Sérgio atua em Terminator Genisys com o personagem Guerrilla Officer.

Filmografia

1978 - Um episódio na novela Dancin 'Days (TV Series)
1980 - O Convite ao Prazer  - Castilho - TV Séries
1981 - Viva o Gordo (1981-1987) - Serginho - TV Séries Comédia
1983 - The Day After - Detective - TV Film
1984 - Os Trapalhões e o Mágico de Oróz - Sergio Pereira - Com. Film Séries
1985 - Kiss of the Spider Woman - Molina's Friend - Drama Film
1986 - Miami Vice - Nelson Oramus 
1989 - Brenda Starr - Jose - Adventure Film
1991 - One Life to Live - Tom - Soap Opera TV
1993 - Seinfeld - Self - TV Séries
1993 - Different World - Role Sergio - TV Séries
1993 - Only the Strong - Silverio's Bodyguard 1 - Action Drama (USA)
1994 - Você Decide - Pedro - TV Séries
1997 - A Indomada - Arnold - TV Séries
1997 - Austin Powers - guarda de segurança (Cameo) 
1999 - The West Wing - D.C. Cop - TV Séries
2001 - Casseta & Planeta Urgente - Paulinho - TV Séries Comédia
2001 - Flying Virus - Soldier - Film Action, Horror
2002 - Wildfire 7: The Inferno - Dan - TV Movie
2003 - Power Play - Soldier - TV Movie
2007–2008 - Tim and Eric Awesome Show, Great Job! - Himself
2008 - Faça Sua História - Nelso - TV Movie
2008 - Breaking Bad - DEA Agent Tom - TV Séries
2009 - Angel and the Bad Man - Gunman 4 - TV Movie
2010 - Tyranny - Wallace - TV Séries
2010 - As Cariocas - Richard - TV Movie
2010 - Law & Order: LA - Officer Toni - TV Movie
2010 - Federal - Luis - Film
2012 - As Brasileiras - Rico Sini - TV Séries
2013 - Chinese Puzzle - Le deuxième fuyard - French comedy Film
2014 - Complete Works - Armanni - WEB Series
2014 - Dawn of the Planet of the Apes - Colony Survivor - TV Movie
2014 - Big Stone Gap - Steve - Film
2015 - Terminator Genisys - Guerrilla Officer - MOVIE

 Teatro 

 Scala Rio Brazilian Scandals, Théâtre du Châtelet
 O Guarani, Teatro Municipal do Rio de Janeiro
 The Wizard of Oz, Miami Theatre
 Bye Bye Birdie'', Vineyard Theatre
Winter Garden Theatre
Palace Theatre (New York City)
Teatro O Tablado

Referências 

 Entrevista de ""Sérgio Kato" ao HANSESTADT ROSTOCK em 31/05/2013
 Sergio Kato Cinco maneiras de aliviar seu medo durante o coronavírus
 Oito fatos menos conhecidos sobre Sergio Kato
 Ansiedade Oito fatos menos conhecidos sobre Sergio Kato 
 Sergio Kato 6 dicas de permanência calma durante o coronavírus.
 Outros trabalhos
 Conspiração: Ameaça Global (2017)
 O Exterminador do Futuro: Gênesis (2015) Terminator Genisys (original title) - Guerrilla Officer - MOVIE
 The Fly Trap (TV Series short) Self - Dogma (2014)
 A Eterna Namorada (2014) Big Stone Gap (original title) - Steve - Film
 Planeta dos Macacos: O Confronto (2014) Dawn of the Planet of the Apes (original title) - Colony Survivor - TV Movie
 Trabalhos Completos - Armanni - Complete Works (original title) Comedy | TV Series (2014– )
 O Enigma Chinês (2013) Casse-tête chinois (original title) - Le deuxième fuyard - French comedy
 2012 - As Brasileiras - Rico Sini - TV Séries
 Lei & Ordem: Los Angeles - Law & Order: Los Angeles (original title) - Personagem Officer Toni  - Playa Vista (2010)
 2010 - As Cariocas - Richard - TV Movie
 2010 - Federal - Luis - Film
 Anjo e o homem mau (2009) 2009 - Angel and the Bad Man (original title) - Gunman 4
 2008 - Faça Sua História - Nelso - TV Movie
 2008 - Liberando o mal - Breaking Bad (original title) - DEA Agent Tom - TV Séries
 Tim e Eric Awesome Show, ótimo trabalho! - Tim and Eric Awesome Show, Great Job! (original title)
 Então você acha que pode dançar - So You Think You Can Dance (TV Series) (original title) - Self  - Top 6 (2005)
 Wildfire 7: O Inferno (2002 TV Movie)
 Jogos de Poder (2003) - Power Play (original title)
 2001 - Vírus Voador - Soldado - Ação, Terror - Flying Virus (original title) - Soldier
 Abelhas - Ataque Mortal (2001)
 2001 - Casseta & Planeta Urgente -  role Paulinho - TV Séries Comédia
 1997 - Madame le consul - Função Le chauffeur
 1997 - A Indomada - Arnold - TV Séries
 1994 - Você Decide - Pedro - TV Séries
 Seinfeld (TV Series) Self  - The Movie (1993)
 Um mundo diferente (1987–1993) - personagem de si mesmo - TV Séries
 Esporte Sangrento (1993)
 Viva o Gordo Veja fotos - Diretor Cecil Thirre, Sergio Kato a sua direita
 O Convite ao amor
 O dia seguinte
 Vice de Miami - Nelson Oramus
 Brenda Starr (1989)
 Uma vida para viver - Tom - Soap Opera TV
 O Beijo da Mulher-Aranha (1985)
 West Wing: Nos Bastidores do Poder - D.C. Cop - TV Séries

Ligações externas 

 
 Sergio Kato no Internet Movie Database
 Interview with Sergio Kato

Pessoas vivas
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Atores do Brasil
Atores brasileiros nos Estados Unidos